Fjärdsgrundet betekent vanuit het Zweeds ondiepte in fjord. De naam komt dan ook meerdere keren voor als aanduiding in Zweden:
Fjärdsgrundet (Luleå); een eiland bij Luleå (plaats);
Fjärdsgrundet (oost); idem in het oosten van de Kalix (gemeente)
Fjärdsgrundet (west); idem in het westen van de Kalix (gemeente)